Генрих фон Питрейх (нем. Heinrich Freiherr von Pitreich; 10 ноября 1841 — 13 января 1920) — австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии в 1902—1906. Барон.

Семья 
Прадед Генриха фон Питрейха — доктор юридических наук Михаэль Питрейх Старший (1710—1775, возведён в дворянское достоинство в 1765) — известный адвокат, работавший в Граце, Зальцбурге и Секау, советник консистории, с 1769 — декан в Грацском университете. Дед, Йозеф (1751—1809, с 1791 — рыцарь), Надворный советник Верховного судебного присутствия. Отец, Винсент Питрейх (1798—1869), Надворный советник, служил в Верховном Суде, депутат ландтага Каринтии. Братья — Антон и Август занимали крупные посты в судебной системе. Сыновья — Гуго и Максимилиан — высокопоставленные офицеры.

Военная карьера 
Генрих фон Питрейх в 1859 году окончил Инженерную академию. С 1866 года — офицер Генерального штаба, занимался модернизацией крепостей Кракова и Лемберга. С 1871 года — капитан Генерального штаба, с 1876 года служил в Оперативном управлении. В 1878 году получил чин майора, в 1882 году — подполковника. В 1883 году возглавил 5 отдел Генерального штаба. С 1885 года — полковник, начальник канцелярии военного министра.

В 1891 году получил чин генерал-майора. Одновременно получил назначение в войска, командовал 24-й дивизией, расквартированной в Перемышле. В 1895 году стал фельдмаршал-лейтенантом.

С 1896 года — заместитель начальника Генерального штаба, организовал ряд крупных общевойсковых манёвров.

19 декабря 1902 года был назначен общеимперским военным министром. В 1903 году по предложению императора был предложен новый Строевой устав, в соответствии с которым офицерам предписывалось знать язык подданных, из которых она сформирована. Предложение вызывало неприятие немецкоязычного офицерства, и в результате 16 сентября 1903 был опубликован императорский указ об унификации в армии, который коснулся и венгерских гонведов. Это вызвало крупнейший кризис в отношениях между двумя частями империи со времени Австро-венгерского соглашения. Генеральный штаб готовился к использованию военной силы против Венгрии. Сам Питрейх был сторонником сохранения единого командного языка в армии, однако предлагал ввести другие послабления для венгров, в частности, допустить венгерский язык в военных судах. Вступил в конфликт с престолонаследником эрцгерцогом Францем Фердинандом, под его давлением был вынужден подать в отставку. Назначен шефом 63-го пехотного полка, в скором времени вышел на пенсию. Умер 13 января 1920 года в Вене.

На посту главы военного министерства был известен как реформатор, уделял большое внимание перевооружению артиллерии, способствовал принятию на вооружение пулемётов.

Сочинения 
 Die Einheit der osterreichisch-ungarischen Armee : militar-politische Betrachtung eines alten Soldaten aus dem Ungarischen., C.W. Stern, Wien, 1905
 Meine Beziehungen zu den Armeeforderungen Ungarns verbunden mit der Betrachtung dermaliger internationaler Situation, Braumüller, Wien, 1911
 Entgegnung auf den Festgruss des Professors Dr. Hermann Oncken zur Gedächtnisfeier an die Leipzigerschlacht : («Neue Freie Presse» vom 17. Okt. 1. J.), Seidel, Wien, 1913

Литература 
 Adam Wandruszka (Herausgeber): Die Habsburgermonarchie 1848—1918 / Die bewaffnete Macht. Band V, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1987, ISBN 3-7001-1122-3.
 Peter Urbanitsch/Helmut Rumpler (Herausgeber): Die Habsburgermonarchie 1848—1918 / Verfassung und Parlamentarismus: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften. Band VII, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000, ISBN 3-7001-2869-X.
 Pitreich. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Bd. 15, Bibliographisches Institut, Leipzig 1902—1909.

Генералы Австро-Венгрии
Военные министры Австро-Венгрии
Дворянство Австрии
Бароны